Název Holešice se objevuje u více sídel:

 Holešice (Cizkrajov) – část obce Cizkrajov v okrese Jindřichův Hradec
 Holešice (Malé Březno) – zaniklá obec, dnes součást obce Malé Březno v okrese Most

… nebo jako název tvrze:
 Holešice (tvrz) – tvrz u osady Chrást v okrese Písek

Související články 
 Holeš
 Holešovice (rozcestník)
 Holšice